Arcade kan syfta på:

 Arcade (1993) – en amerikansk film från 1993
 Arcade (seriefigur) – en seriefigur i Marvel Comics
 Arcade (sång) – en poplåt från 2019 framförd av Duncan Laurence
 Arcade Records – ett brittiskt skivbolag

Geografi

Italien 

 Arcade, Veneto, kommun, Veneto, Provincia di Treviso,

USA 

 Arcade, Georgia Jackson County, 
 Arcade, New York Wyoming County, 

Robotskapade USAförgreningar